Ogle kan syfta på:

 Ogle (bilmärke) – ett engelskt bilmärke
 Ogle (DVD-spelare) – en DVD-spelare för Linux
 Ogle, England – en ort i Whalton, Northumberland, England
 Ogle, Kentucky – en ort i Clay County, Kentucky, USA
 Ogle County – ett county i Illinois, USA